Уоркуэрт — разрушенный средневековый замок в городе с одноимённым названием.
 Уоркуэрт — небольшой город на Северном острове Новой Зеландии.